Ангенбитен () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Ленгольсайм. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Мюндольсайм (округ Страсбур-Кампань).

Географическое положение 
Коммуна расположена на расстоянии около 390 км на восток от Парижа и в 11 км западнее Страсбура.

Площадь коммуны — 4,11 км², население — 1476 человек (2006) с тенденцией к росту: 1496 человек (2013), плотность населения — 364,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1458 человек, в 2012 году — 1477 человек, а в 2013-м — 1496 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1032 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 812 были экономически активными, 220 — неактивными (показатель активности 78,7 %, в 1999 году — 74,2 %). Из 812 активных трудоспособных жителей работали 767 человек (391 мужчина и 376 женщин), 45 числились безработными (24 мужчины и 21 женщина). Среди 220 трудоспособных неактивных граждан 88 были учениками либо студентами, 78 — пенсионерами, а ещё 54 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки